I Campionati europei di triathlon del 2008 si sono tenuti a Lisbona, Portogallo in data 10 maggio 2008
.

Nella gara maschile ha vinto il francese Frédéric Belaubre, mentre in quella femminile la portoghese Vanessa Fernandes.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente il francese Vincent Luis e la connazionale Emmie Charayron.

La gara valida per il titolo di campione d'europa del 2008, nella categoria Under 23, si è svolta, invece, a Pulpí, in Spagna, il 6 settembre 2008. Nella gara maschile ha vinto il portoghese João Silva, mentre in quella femminile ha vinto la connazionale Vanessa Fernandes.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati europei di triathlon
Campionati del mondo di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2008
Triathlon ai Giochi olimpici
Pechino 2008
Gara maschile
Gara femminile

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Lisbona
Triathlon nel 2008